Der Power Horse Cup 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis zum 25. Mai 2013 in Düsseldorf stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Nizza die Open de Nice Côte d’Azur gespielt, die genau wie der Power Horse Cup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der an Position drei gesetzte Juan Mónaco setzte sich im Finale gegen Jarkko Nieminen aus Finnland mit 6:4, 6:3 durch. Es war Mónacos erster Saisonsieg. In der Doppelkonkurrenz gewannen die ungesetzten Andre Begemann und Martin Emmrich das Endspiel mit 7:5 und 6:2 gegen Treat Conrad Huey und Dominic Inglot, womit sie sich ebenfalls ihren ersten Saisonsieg sicherten. Für Begemann und Emmrich war es gleichzeitig der zweite World-Tour-Titel ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Power Horse Cup 2013 fand am 18. und 19. Mai 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Power Horse Cup 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Düsseldorf